Молочанська міська територіальна громада — територіальна громада в Україні, у Пологівському районі Запорізької області з адміністративним центром у місті Молочанськ.

Площа території — 567,4 км², населення громади — 11 790 осіб (2020 р.).

Створена у 2020 році, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 713-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Запорізької області», шляхом об'єднання територій та населених пунктів Молочанської міської, Балківської, Виноградненської, Долинської, Кіровської та Новомиколаївської сільських рад Токмацького району Запорізької області.

Населені пункти 
До складу громади увійшли м. Молочанськ, села Балкове, Благодатне, Веселе, Виноградне, Гришине, Грушівка, Долина, Запоріжжя, Козолугівка, Курошани, Лагідне, Левадне, Любимівка, Могутнє, Мостове, Новомиколаївка, Рибалівка, Розкішне, Світле, Ударник, Українка та селище Зоряне.

Примітки

Посилання 
 Геопортал адміністративно-територіального устрою України. Молочанська громада 

Громади Пологівського району
Засновані в Україні 2020